Галерий (Galerius) е име на:

 Гай Галерий, римски конник, префект на Египет (16-31)
 Публий Галерий Тракхал, консул 68 г.
 Галерия Фундана, втората съпруга на император Вителий през 69 г.

 Галерий, римски император (293-305-311)
 Гай Валерий Галерий Максимин (Максимин Дая), римски император (308-313)
 Флавий Галерий Валерий Лициниан Лициний (Лициний), римски император (308-324)
 Галерия Валерия, дъщеря на Диоклециан и съпруга на Галерий